Fricke:
 Florian Fricke
 Ron Fricke
 (1561) Fricke